Wełnoopos (Caluromys) – rodzaj ssaka z podrodziny wełnooposów (Caluromyinae) w rodzinie dydelfowatych (Didelphidae).

Zasięg występowania 
Rodzaj obejmuje gatunki występujące w Ameryce Środkowej i Południowej.

Charakterystyka 
Długość ciała 16–31,9 cm, długość ogona 25–44,6 cm; masa ciała 140–520 g. Zwierzęta słabo poznane i stosunkowe rzadkie w zbiorach muzealnych, być może ze względu na nocny i nadrzewny tryb życia. Narażone na utratę siedlisk z powodu niszczenia tropikalnych lasów.

Systematyka

Etymologia 
 Philander:  philandros „miłujący ludzi”, od φιλεω phileō „kochać”; ανηρ anēr, ανδρος andros „człowiek, mężczyzna”. Gatunek typowy: Didelphis philander Linnaeus, 1758 (Beckmann); Didelphys cayopollin Schreber, 1777 (= Didelphis philander Linnaeus, 1758) (Burmeister); młodszy homonim Philander Brisson, 1762 (Didelphidae).
 Caluromys (Calaromys, Calurosmys):  kalos „piękny”; ουρα oura „ogon”; μυς mus, μυός muos „mysz”.
 Mallodelphys (Mallodelphis): gr. μαλλον mallon „więcej”, stopień wyższy od μαλα mala „bardzo”; δελφυς delphus „łono, macica”. Gatunek typowy: Didelphis laniger Desmarest, 1820 (= Didelphys lanata Olfers, 1818).

Podział systematyczny 
Do rodzaju należą następujące podrodzaje wraz z gatunkami:
 Mallodelphys 
 Caluromys derbianus  – wełnoopos bladouchy
 Caluromys lanatus  – wełnoopos brązowouchy
 Caluromys 
 Caluromys philander  – wełnoopos nagoogonowy

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Dydelfowate